Elena Cilcic (3 de junio de 1996) es una deportista moldava que compite en halterofilia. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Halterofilia de 2021, en la categoría de 87 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Halterófilos de Moldavia